Prvenstva Jugoslavije u hokeju na ledu su se održavala između 1937. i 1991. Najuspješnije momčadi su bile slovenski klubovi Jesenice i Olimpija. Također su se povremeno održavala natjecanja i za kup.

Prvaci i pobjednici Kupa Jugoslavije

Uspješnost klubova 
 23 / 13
  Jesenice - Jesenice

 13 / 15
  Olimpija / Ljubljana / Enotnost / Triglav / Ilirija - Ljubljana

 7 / 6
  Partizan - Beograd

 3 / 3
  Medveščak - Zagreb

 2 / 3
  Mladost - Zagreb

 1 / 3
  SD - Zagreb

 0 / 1
  ŠD - Varaždin
  Marathon - Zagreb
  ZKD - Zagreb
  Kranjska Gora - Kranjska Gora
  Crvena zvezda - Beograd
  OHK - Beograd

Unutrašnje poveznice 
Kup Jugoslavije u hokeju na ledu
Kup Europe u hokeju na ledu 
Prvenstvo Hrvatske u hokeju na ledu
Prvenstvo Slovenije u hokeju na ledu
Slohokej liga
EBEL liga (Austrija)
Interliga
Prvenstvo Srbije u hokeju na ledu

Vanjske poveznice 
 (francuski) passionhockey
 (engleski) hokej.snt.cz 
 hrhockey, arhiva prvenstava Jugoslavije, arhiva
 (slovenski) Jugoslavenska prvenstva 1970.-1991.